Börstel ist der Familienname folgender Personen: 
 Ernst von Börstel (um 1585–1623), Oberhofmarschall und Präfekt in Kassel
 Ernst Gottlieb von Börstel (auch Börstell; 1630–1687), kurbrandenburgischer Generalmajor
 Johann Heinrich von Börstel (1644–1711) königlich preußischer Generalleutnant

Börstel heißen folgende geographischen Objekte:
 Stift Börstel, ein ehemaliges Zisterzienserinnenkloster im Landkreis Osnabrück

Siehe auch:
 Borstel
 Borstell